Csehország
 Smržov, település a Hradec Králové-i járásban
 Smržov, település a Jindřichův Hradec-i járásban